La temporada 1934 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol amateur y profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1934.

Torneos locales

Primera División 

Ante una igualdad de puntajes se toman en consideración el cociente entre goles y partidos disputados (GPP).

Segunda División de Honor de la Sección Profesional de la Asociación de Football de Santiago

Tercera División de Honor de la Sección Profesional de la Asociación de Football de Santiago

Cuarta División de Honor de la Sección Profesional de la Asociación de Football de Santiago

Campeonato de Apertura de la Sección Profesional de la Asociación de Football de Santiago

Sección Amateur de la Asociación de Football de Santiago

División de Honor de la Sección Amateur de la Asociación de Football de Santiago

Asociación Atlética y de Football de Valparaíso

División de Honor de la Liga de Valparaíso

Asociación de Football de Quillota

Copa Sporting de la Asociación de Football de Quillota

Campeonato Nacional Amateur de Chile

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial ANFP
  The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

Temporadas del fútbol chileno